Voici la liste des planètes mineures numérotées de 134001 à 135000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 134001 à 135000

134001-134100

134101-134200

134201-134300

134301-134400

134401-134500

134501-134600

134601-134700

134701-134800

134801-134900

134901-135000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000